Агостіна Беллі (;  , Мілан, Італія) — італійська актриса.

Життєпис 
Справжнє ім'я — Агостіна Маньйоні (). Зіграла в більш 50-ти фільмах. Дебют у кіно — епізодична роль у фільмі режисера Карло Лідзані «Бандити в Мілані» (1968). Найкраща акторська робота — Арцелла Вальмаріно в кінокомедії Діно Різі «Білі телефони» (1976, премія «Давид ді Донателло», 1976)

Фільмографія 

  : Бандити в Мілані / (Banditi a Milano) — дівчина заручниця
 Il terribile ispettore (1969)
 Angeli senza paradiso (1970)
 Il caso "Venere privata" (1970)
 Formula 1 — Nell'Inferno del Grand Prix (1970)
 Il castello dalle porte di fuoco (1970)
 Ma che musica maestro! (1971)
 Nonostante le apparenze... e purché la nazione non lo sappia... All'onorevole piacciono le donne (1972)
 Barbablù (1972)
 Giornata nera per l'ariete (1972)
 La notte dei diavoli (1972)
  : Ображена честь Мімі-металурга (Mimì metallurgico ferito nell'onore) — Розалія Капуццо
 La calandria (1972)
 Revolver (1972)
 L'ultima neve di primavera (1973)
 Sepolta viva (1973)
 Baciamo Le Mani (1973)
 Quando l'amore è sensualità (1974)
  : Запах жінки (Profumo di donna) — Сара
 Il piatto piange (1974)
 Virilità (1974)
 La governante (1974)
 Conviene far bene l'amore (1975)
 Due cuori, una cappella (1975)
 Telefoni bianchi (1976)
 Il genio (Le grand escogriffe) (1976)
 Cara sposa (1977)
 Holocaust 2000 (1977)
 Doppio delitto (1977)
 Manaos (1978)
 Enfantasme (1978)
 Vai avanti tu che mi vien da ridere (1982)
 Torna (1983)
 Una donna da scoprire (1987)
 Soldati — 365 all'alba (1987)
 La voce del cuore (1995)
 Favola (1996)
 Uno su due (2006)
 I giorni perduti (2006)
 Natural born star (2007)
 Amore che vieni, amore che vai (2008)

Примітки

Посилання 
 
 Агостіна Беллі на сайті allmovie.com  

Італійські кіноакторки‎
Італійські телеакторки
Кіноактори XXI століття
Уродженці Мілана